Golden Bear (schip, 1989), het opleidingsschip van de California Maritime Academy

Sport 
 Alberta Golden Bears, mannensportteam van de Universiteit van Alberta
 California Golden Bears, sportteam van de Universiteit van Californië - Berkeley
 Concordia Golden Bears, sportteam van de Concordia-universiteit (Saint Paul)
 Golden Bear, mascotte van de Western New England University
 Kutztown Golden Bears, sportteam van de Kutztown University of Pennsylvania
 Bijnaam van Jack Nicklaus, Amerikaans golfer

Zie ook 
 Gouden Beer